Герард ван Свитен (нем., нид. Gerard van Swieten, Freiherr van Swieten; ,  — , ) — австрийский врач и просветитель голландского происхождения, барон.

Член Лондонского королевского общества (1749), иностранный член Парижской академии наук (1750), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1753).

Биография 
Герард ван Свитен был учеником Германа Бургаве. С 1745 года — придворный врач императрицы Австрии Марии Терезии. Занимая этот пост, ван Свитен много сделал для реформирования австрийского здравоохранения и улучшения качества обучения врачей. По его инициативе в Вене были созданы Ботанический сад, химическая лаборатория, при медицинском обучении введено клиническое преподавание. Основатель венской старой медицинской школы.

Ван Свитен сыграл также важную роль просветителя в борьбе с суевериями, в частности в связи с «делом о вампирах», о нападениях которых на людей в сельских районах Юго-Восточной Европы около 1720 всё чаще и чаще сообщалось. После окончания австро-турецкой войны в 1718 году к Австрии перешли ряд балканских территорий — северная Сербия и часть Боснии. Территории эти были заселены беженцами из внутренних районов Балкан, которые в обмен на полученные здесь земли должны были нести военную и пограничную службу, охраняя от турок новые рубежи Австрийской империи. Именно от этих переселенцев в Германии и Австрии впервые услышали легенды о вампирах. В 1755 году Мария Терезия посылает ван Свитена в Моравию, чтобы произвести проверку поступавших оттуда слухов о вампирах. Сам учёный обозначал эти истории о нежити как «варварство невежества», которое он желал любым способом преодолеть. Ван Свитен изучил задокументированные наиболее громкие случаи нападения вампиров на людей и затем написал доклад-резюме, вышедший из печати под названием Abhandlung des Daseyns der Gespenster (Исследование существования призраков). В нём Ван Свитен даёт естественнонаучные объяснения происшествиям, приписывавшимся действиям вампиров. Так, врач объяснил необычное состояние эксгумированных трупов, в которых местные жители предполагали вампиров (их розовую кожу, выступающую изо рта кровь, сохраняющуюся корпулентность и пр.), естественными причинами — замедлением процессов разложения при недостатке кислорода. В предисловии к своему сообщению в 1768 году ван Свитен пишет, что «весь этот шум исходит лишь от поспешных страхов, суеверного легковерия, тёмной и подвижной фантазии, простоты и невежества у этого народа». Другие врачи подтвердили сообщение ван Свитена, указав на повышенную смертность в сёлах, поражённых вампиризмом, и связанную, в первую очередь, с распространением здесь эпидемий. Изучив доклад своего врача, Мария Терезия издала специальный указ, запрещавший применение против предполагаемых «вампиров» таких традиционных средств борьбы, как заточенные колья, обезглавливание и сожжение.

Ван Свитен стал для Брэма Стокера прототипом при изображении его героя Ван Хельсинга в знаменитом романе «Дракула».

Герард ван Свитен был также известен как преобразователь цензуры в Австрийской империи, выведший её из подчинения иезуитам. Был членом Оломоуцкого научного общества «Societas incognitorum». За свои заслуги учёный был в Австрии пожалован баронским титулом. Скончался в императорском дворце Шёнбрунн.

Его сын Готфрид Фрайхерр ван Свитен (29 октября 1733 - 29 марта 1803  ) - австрийский дипломат, библиотекарь, композитор.

Память 
Именем ван Свитена названо один из родов семейства Мелиевые — Swietenia (некоторые виды этого рода — источники ценной древесины махагони).

Сочинения 
 Commentaria in Hermanni Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis, 5 Teile; 1742—1772
 Constitutiones epidemicae, 2 Bände; 1782 herausgegeben
 Epidemieen und Krankengeschichten; 1785

Примечания

Литература 
 
 Frank T. Brechka: Gerard van Swieten and his World 1700—1772; International Archives of the History of Ideas, Band 36; Den Haag: Kluwer Academic Publishers, 1970; ISBN 90-247-5009-1.
 Erna Lesky, Adam Wandruszka (Hrsg.): Gerard van Swieten und seine Zeit. Internationales Symposium veranst. von d. Univ. Wien im Inst. für Geschichte d. Med. 8.-10. Mai 1972; Studien zur Geschichte der Universität Wien, Band 8; Wien, Köln, Graz: Böhlau, 1973; ISBN 3-205-02208-4.
 Klaus Hamberger: Mortuus non mordet. Dokumente zum Vampirismus 1689—1791; Wien: Turia und Kant, 1992; ISBN 3-85132-025-5.

Ссылки 

Медики Австрии
Просветители
Охотники на вампиров
Прототипы литературных персонажей
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук